Op het grondgebied van het huidige Gent bestaan of bestonden de volgende spoorwegstations (cursief zijn voormalige stations):

Destelbergen (op grondgebied Oostakker)
Drongen
Drongensesteenweg
Gentbrugge

 (goederen)

 (vorming)

 (goederen/vorming)

Station Halewijn
Ledeberg
Merelbeke (op grondgebied Gentbrugge, deels Melle)
Oostakker
Sint-Denijs-Westrem
Sint-Amandsberg-Westveld
Wondelgem

Gent
Spoorwegstations